Бандзё — японское имя и топоним.

 Бандзё — река в Японии на острове Кюсю
 Бандзё Гинга — японский сэйю
  — канонерская лодка Императорского флота Японии (конец XIX века)